Александр Павлович Федиенко (; род. 20 апреля 1972 года, Киев) — председатель правления . Федиенко является экспертом по вопросам кибербезопасности, телекоммуникаций, ИТ-технологий и информационной безопасности.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
1998 — окончил радиотехнический факультет Киевского политехнического института (специальность «Конструирование и технология радиоэлектронных средств»). 2005 — получил квалификацию «Организация комплексной безопасности объектов информационной деятельности» в Национальном авиационном университете.

Директор ООО «ИМК».

Он работал электромехаником и инженером, занимал руководящие должности в различных компаниях.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 92 в списке. На время выборов: директор ООО «ИМК», беспартийный. Проживает в Киеве.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры.

Награды 
 Благодарность Председателя Службы безопасности Украины,
 Благодарность Главного управления разведки Министерства обороны Украины,
 Отличие за волонтерскую деятельность «За бескорыстное служение Родине».

Примечания 

Выпускники Киевского политехнического института
Выпускники Национального авиационного университета
Интернет на Украине
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва